Niemcy:
 Widdersdorf – dzielnica Kolonii
 Widdersdorf – dzielnica gminy Bruckberg, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Widdersdorf – dzielnica gminy Rinchnach, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen